CEPS puede hacer referencia a:
 la Fundación CEPS;
 el Consejo de la Enseñanza Privada Superior (Guatemala);
 el Centro de Estudios "Pedro Suárez"